Az 1973-as magyar női kosárlabda-bajnokság a harminchetedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Kecskeméti Dózsa egyesült más kecskeméti csapatokkal Kecskeméti SC néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1973

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag